Atelurinae — подсемейство щетинохвосток из семейства николетиды (Nicoletiidae), иногда выделяемое в самостоятельное семейство Ateluridae. Более 40 родов.

Описание 
Распространены повсеместно, но, главным образом, в тропиках и субтропиках. Включает несколько мирмекофильных и термитофильных родов, обитающих в гнёздах муравьёв и термитов. Тело, как правило, овальной или каплевидной формы; жёлтые, безглазые. Африканский вид  обнаружен в ассоциации с термитами рода Noditermes. Малайзийская чешуйница  обнаружена в кочевых колоннах муравьёв рода Leptogenys (Ponerinae). Обитающая в Европе муравьиная щетинохвостка  живёт в муравейниках бурого лесного муравья (Formica fusca) и некоторых других видов и родов (Camponotus, Formica cunicularia, Formica gagates, Lasius, Messor, Tetramorium), выпрашивает пищу у хозяев в момент трофаллаксиса.

Классификация 
Более 140 видов и около 70 родов, более половины из которых монотипные. Выделяемые роды объединяют в 5 триб: , , ,  и .
 
 
 
  — Доминиканский янтарь
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — (Африка, Киншаса; в термитниках Noditermes)
 
  — Малайзия
 
 
 
 Другие

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Щетинохвостки
Мирмекофилы
Подсемейства насекомых